

Wydarzenia 

 Spalenie Rzymu przez celtyckich Senonów, poprzedzone porażką wojsk rzymskich nad oddaloną o kilkanaście km rzeczką Alia. Celtowie oblegli Kapitol, jednak Rzymianie wykupili się złotem i najeźdźcy opuścili miasto.
 Persja i Sparta zawarły układ pokojowy.

Przypisy 

14